Tylko Ty! – polski teleturniej, nadawany od 27 lutego do 30 maja 2014 roku, produkowany przez Endemol Shine Polska, oparty na brytyjskim programie Pointless stacji BBC. Prowadzili go Tomasz Kammel i Radosław Kotarski (zadanie drugiego polegało na ocenianiu prawidłowości odpowiedzi i komentowaniu ich). Emitowano go w TVP2 w każdy czwartek i piątek o godzinie 18.50.

Wszystkie odcinki programu nadawca udostępniał w serwisie TVP VOD. Z powodu ograniczeń licencyjnych po kilku latach wycofano je z platformy.

Realizacja nagrań odbywała się w oddziale Telewizji Polskiej w Lublinie. Mimo zapowiadanych castingów, nie odbyła się druga edycja programu.

Spis serii 
Na podstawie archiwalnego programu dla prasy Telewizji Polskiej.

Teleturniej ukazywał się w każdy czwartek i piątek w okresie podanym w tabeli, z wyjątkiem majówkowej przerwy (1 maja i 2 maja).

Zasady 
Startują cztery dwuosobowe zespoły. Gra rozpoczyna się od puli nagród 3000 zł. Zawodnicy mają za zadanie odpowiadać na pytania tak, aby podać odpowiedź, której nie udzielił żaden ze 100 ankietowanych. Za każdą osobę dostaje się 1 pkt. Każda odpowiedź, która nie pojawiła się wśród podanych przez ankietowanych, nie jest punktowana, a pula rośnie z każdą taką odpowiedzią o 2000 zł. Para z największą ich liczbą – odpada.

Runda 1. 
Zawodnicy indywidualnie odpowiadają na pytanie, przy czym po dwóch kolejkach para z największą liczbą punktów odpada. Jeśli któryś z zawodników poda błędną odpowiedź, para otrzymuje 100 punktów.

Runda 2. 
Na tablicy widać sześć haseł, do których należy coś dodać, np. tytuły książek, do których trzeba podać autora. Jeżeli poprawnie się to zrobi, to otrzymuje się tyle punktów, ile ankietowanych to zrobiło. Odpada para z największym wynikiem.

Runda 3. 
Z podanych odpowiedzi na pytanie trzeba wybrać jedną, i to najlepiej taką, której nikt nie wybrał. Wśród odpowiedzi znajduje się również nieprawidłowa odpowiedź-pułapka, której wybranie powoduje doliczenie do konta zawodników 100 punktów. W tej rundzie zawodnicy grają parami. Spośród podanych odpowiedzi starają się podać tą, która miała najmniejszą liczbę punktów. Para, której uda się 2 razy podać odpowiedź mniej punktowaną, niż tą, którą podała para przeciwna, wchodzi do finału.

Finał 
Para wybiera jedną z trzech kategorii, które pojawiają się na ekranie. Uczestnicy mają 45 sekund na zastanowienie się, a następnie podanie trzech odpowiedzi, wśród których jedna musi być za 0 pkt. Jeśli taka odpowiedź się pojawi, wówczas pula nagród trafia na ich konto. Para, która występuje w finale, bez względu na to, czy wygrała, czy nie, ma prawo wystąpić w kolejnym odcinku, jednak mogą wystąpić najwyżej w 3 odcinkach z rzędu.

Gra internetowa 
Na stronie internetowej gry.endemol.pl można zagrać w wirtualną wersję teleturnieju. Jest 10 pytań typowych dla 3. rundy programu. Należy trafiać w odpowiedzi jak najmniej punktowane. W przypadku wybrania błędnej odpowiedzi przegrywa się i odchodzi z niczym.

Przypisy 

Teleturnieje